Goubert est un nom de famille français notamment porté par :

 Arsène Goubert (?-?), directeur de music-hall français du  ;
 Édouard Goubert (1894-1979), ancien maire et chef ministre franco-indien, député français ;
 François Goubert (1735-1815), curé et homme politique français, député aux États généraux ;
 Guillaume Goubert (né en 1957), journaliste français ;
 Jean Goubert (né en 1994), coureur cycliste français ;
 Lucien Goubert (1887-1964), peintre natif de Flamanville (Manche) ;
 Paul Goubert (1901-1967), jésuite et historien français ;
 Pierre Goubert (1915-2012), historien francophone ;
 Simon Goubert (né en 1960), batteur de jazz français ;
 Stéphane Goubert (né en 1970), coureur cycliste français.

Nom de famille composé 
 Aude Gogny-Goubert, comédienne et metteuse en scène française.

Voir aussi 
 
 
 
 

Patronyme français
Patronyme normand